FL7 – linea ferroviaria del Lazio
FL-7 – missile cinese